Opole Lubelskie peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin
 Opole Lubelskie est une ville 
 Opole Lubelskie est une gmina urbaine-rurale dont la ville de même nom est le siège
 Opole Lubelskie est un powiat